Duck Stab/Buster & Glen to album awangardowej grupy The Residents wydany w 1978 r. Pierwsze siedem utworów na płycie to ułożone w innym szyku i zremiksowane piosenki z EPki zespołu pod tytułem Duck Stab!, zaś następne siedem to utwory które miały pierwotnie pojawić się jego następcy - EP zatytułowanym Buster and Glen - do wydania płyty nigdy jednak nie doszło, a nagrany materiał trafił tutaj.

Przez wielu fanów oraz krytyków płyta ta jest uważana za jedno z najbardziej przystępnych dzieł w dyskografii grupy oraz za jedną z najlepszych płyt w karierze gitarzysty Philipa "Snakefingera" Lithmana, gitarzysty współpracującego z grupą.

Lista utworów 

 utwory dodatkowe (tylko na kompaktowej reedycji z 1987 r.

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy The Residents
Albumy muzyczne wydane w roku 1978
Albumy Ralph Records